L'edizione 1988-89 della Division 2 è stata il cinquantesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Girone A

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Qualificazioni : 
 -  1-0

 -  4-1
 Playoff:
 -  3-1
Spareggi D1-D2

 (D1) - (D2) 2-2 / 0-1
 Finale Campione 2.Divisione :
-  2-1 / 2-1

Voci correlate 
 Division 1 1988-1989
 Coppa di Francia 1988-1989

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1988
Calcio nel 1989